

Sigle 
 Piano Urbanistico Territoriale 
 Piano Urbano del Traffico
 Programmable Unijuction Transistor  – transistore unigiunzione

Codici 
 PUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puttaparthi (India)
 put – codice ISO 639-3 della lingua putoh
 PUT – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Putumayo (Colombia)

Finanza
Opzione put  – strumento derivato legato ad un contratto di compravendita di titoli

Musica 
 Put  – gruppo musicale croato che ha partecipato all'Eurovision Song Contest 1993